EGFP steht für:
 enhanced GFP, siehe Grün fluoreszierendes Protein
 Flugplatz Pembrey (ICAO-Code), walisischer Flugplatz

Abkürzung